Chiche est un mot français, ayant plusieurs sens :

Nom commun 
 une interjection (chiche ! ) exprimant le défi ;
 un pois (du latin cicer, pois), utilisé dans le nom d'une légumineuse, le pois chiche ;
 un avare (du latin ciccum, chose de peu de valeur).

Patronyme 

 Alain Chiche (1966-), artiste français ;
 Bruno Chiche, né en 1966, réalisateur, acteur, scénariste et producteur français ;
 Guillaume Chiche (1986-), homme politique français ;
 Guy Emile Chiche dit Guy Gilles (1938-1996), scénariste et réalisateur français ;
 Luc Bernard Chiche dit Luc Bernard (1947-2002), journaliste et réalisateur français, frère du précédent ;
 Marina Chiche (1981- ), violoniste française ;
 Sarah Chiche, psychanalyste française.

Toponyme 

 Chiché (Deux-Sèvres, en France)

Voir aussi 
 Chiche-kebab
 Chich taouk

Patronyme français